Courant steht für:
 Courant, französische Gemeinde im Département Charente-Maritime 
 Courantmark oder Mark Courant, alte Währung der norddeutschen Hansestädte
 Courant Institute of Mathematical Sciences of New York University, Institut an der Universität von New York
 The Hartford Courant, älteste durchgehend erscheinende Zeitung der Vereinigten Staaten
 (18555) Courant, ein Asteroid des Hauptgürtels

Courant ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Courant (1896–1982), Schweizer Ringer und Schwinger
 Curt Courant (1899–1968), deutscher Kameramann
 Ernest D. Courant (1920–2020), US-amerikanischer Physiker
 Maria Courant (* vor 1975), deutsche Althistorikerin, Archäologin und Kartografin, siehe Anne-Maria Wittke
 Maurice Courant (1865–1935), französischer Orientalist
 Richard Courant (1888–1972) deutscher Mathematiker, Emigrant in die USA

Siehe auch:

 Kurant
 CFL-Zahl (Courant-Friedrichs-Lewy-Zahl)
 Satz von Courant-Fischer